Bohumil Horáček – presbitero, religioso ed editore ceco 
 Martin Horáček – calciatore ceco